82 км, 82-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 населённые пункты
82 км Льнозавод — населённый пункт в Тогучинском районе Новосибирской области, в составе Буготакского сельсовета.
 железнодорожные объекты

82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога . Код 553130.

82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 676185.

82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская	область). Код 206615.
 82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Республика	Мордовия). Код 246818.
 82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская	область). Код 583417.
 82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская	область). Код 605917.
 82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская	область). Код 630726.
 82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская	область). Код 794926.
 82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Республика	Башкортостан). Код 818213.
 82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Артышта 2 — Томусинская, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 863830.
 82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Топки — Барзас, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская	область). Код 871925.
 82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Республика	Башкортостан). Код 805637.
 82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Тверская	область). Код 069285.
 82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Приморский край). Код 983618.
 82 км — разъезд, Приволжская железная дорога (Саратовская	область). Код 627511.

82 км — путевой пост, Одесская железная дорога (Кировоградская	область). Код 414172.
 82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Луганская	область). Код 506047.
 82 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Западная железная дорога (Житомирская	область). Код 345042.